River Ridge – CDP della Florida
River Ridge – CDP della Louisiana